La Serra steht für:

 La Serra, Talsperre im Kanton Graubünden, Schweiz
 La Serra (San Marino), Ort in San Marino
 La Serra (San Miniato), Ort in der Provinz Pisa, Italien
 La Serra (Lerici), Ort in der Provinz La Spezia, Italien

La Sèrra steht für:

 Serra Sant’Abbondio, Gemeinde in der Provinz Pesaro und Urbino, Italien, auf Gallomarchesisch

Okzitanischer Name von Orten und Gemeinden in Frankreich:

 La Serre, Département Aveyron
 Lasserre (Ariège), Département Ariège
 Lasserre (Haute-Garonne), Département Haute-Garonne
 Lasserre (Lot-et-Garonne), Département Lot-et-Garonne
 Lasserre (Pyrénées-Atlantiques), Département Pyrénées-Atlantiques
 Lasserre-de-Prouille (La Sèrra de Prolha), Département Aude

Siehe auch:
 Serra